Money ("denaro" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Money – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
 Money – film del 1915 diretto da James Keane
 Money – film del 1921 diretto da Duncan McRae
 Money – documentario del 1922 prodotto dalla Boston-Montana Mining Corporation
 Money – film del 1991 diretto da Steven Hilliard Stern

Letteratura 
 Money – romanzo di Martin Amis del 1984
 Money – romanzo di Ed McBain del 2001

Musica 
 Money – singolo dei Pink Floyd del 1973, dall'album The Dark Side of the Moon
 Money (That's What I Want) – canzone di Barret Strong, riprodotta dai Beatles e da molti altri artisti
 Money – album dei KMFDM del 1992
 Money – singolo dei KMFDM del 1992, dall'album omonimo
 Money – singolo di Jamelia del 2000, dall'album Drama
 Money – singolo degli Of Mice & Men del 2018, dall'album Defy e reinterpretazione del brano dei Pink Floyd
 Money – singolo di Marracash e Guè del 2016
 Money – singolo di Cardi B del 2018
 Money – singolo di Lisa del 2021
 Money – singolo di Geolier del 2022

Persone
 Bryan Money – chitarrista e cantante statunitense
 Eddie Money – cantante, chitarrista, sassofonista e compositore statunitense
 Eric Money – ex cestista statunitense
 John Money – psicologo e sessuologo neozelandese
 JT Money – rapper statunitense
 Richard Money – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Altro 
 Money – comunità non incorporata statunitense nella contea di Leflore in Mississippi
 Money – programma televisivo italiano  iniziato nel 1990
 Money – rivista finanziaria statunitense
 Money.it – testata giornalistica italiana online a temi economici-finanziari
 Money – miniserie televisiva del 2010
 Microsoft Money – software per la gestione del bilancio familiare

Altri progetti